Karpenstein bezeichnet

 die Burg Karpień in Polen
 den deutschen Ortsnamen des Dorfes Karpno in Polen
 Wilhelm Karpenstein (1903–1968), NS-Gauleiter